Mont Cenis is de naam van een bergmassief in de westelijke Alpen (Mont-Cenismassief) en kan ook verwijzen naar:
 Col du Mont-Cenis, een bergpas over de Alpen, doorheen het Mont-Cenismassief
 Signal du Petit Mont-Cenis, een bergtop ten westen van de pas
 Signal du Grand Mont-Cenis, bergtop ten oosten van de pas
 Mont Cenis (trein), trein tussen Milaan en Lyon die de Alpen kruist ter hoogte van de Col du Mont-Cenis